A FIA WTCC olasz nagydíj 2005 és 2008 között az Autodromo Nazionale Monza-n került megrendezésre, 2009-ben az Autodromo Enzo e Dino Ferrari-n tartották meg Imolában. 2010-ben visszakerült a verseny Monzába.

Futamgyőztesek

Jegyzetek 

Olasz
Autóversenyzés Olaszországban
Imola sportélete